ulica Dolina Służewiecka
 park Dolinka Służewska